Mendelsohn est un nom d'origine germanique porté par :
 Ben Mendelsohn (né en 1969-), acteur australien,
 Daniel Mendelsohn (né en 1960), écrivain américain,
 Eric Mendelsohn (né en 1964) réalisateur, scénariste, acteur américain,
 Erich Mendelsohn (1887-1953), architecte allemand,
 Carol Mendelsohn, une des auteurs de la série télévisée Les Experts : Miami,
 Jack Mendelsohn (1926-2017), auteur de comics américain.
 Jonathan Mendelsohn (1966-), lobbyiste britannique et un responsable politique travailliste. 

Voir aussi les homophones :
 
 

Patronyme juif